Abram River – dawna nazwa rzeki Abrams River w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja;
 Abram River – dawna nazwa miejscowości Abrams River w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja.